Hausberggraben  ist ein Gewässername:

 Hausberggraben (Rötschbach), rechter Zufluss des Rötschbaches bei Augraben, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hausberggraben (Steinbach), Zufluss des Steinbaches, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern